Бирюко́в, Па́вел:
 Бирюков, Павел Иванович (1860—1931) — русский публицист, биограф Л. Н. Толстого.
 Бирюков, Павел Николаевич (род. 1966) — российский учёный-правовед.
 Бирюков, Павел — русский актёр эпохи немого кино.